Alwyn – nome proprio di persona maschile di origine inglese
 William Alwyn – compositore britannico
 Joe Alwyn – attore britannico